KSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yasuru (Papua Nuova Guinea)